

Geografia 
India
 Champa – suddivisione
 Distretto di Janjgir-Champa – distretto

Persone 
 Champa – attrice bengalese
 Champa – soprannome di Chandrashekar Patil, poeta e drammaturgo indiano

Altro 
 Champa – regno dell'Asia
 Champa – popolo dell'Asia
 Champa – personaggio dell'universo di Dragon Ball